Miejscowości w USA:
 Farmville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Farmville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince Edward
Gminy w USA:
 Farmville (ang. Farmville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
Inne:
 FarmVille – gra komputerowa, aplikacja dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook